Weyto (auch Weyt'o oder Woito) bezeichnet:
 Weyto (Fluss), einen Fluss in Äthiopien
 Weyto (Sprache), eine ehemals in Äthiopien gesprochene Sprache
 Weyto (Volk), eine Ethnie in Äthiopien.